

Locution 
 Plus jamais ça, parfois formulée « plus jamais » ou « jamais plus » : locution qui fait référence à la Shoah et exprime la volonté de ne plus assister à un autre génocide.

Œuvres 
Plus jamais est le titre de plusieurs œuvres :
 Plus jamais (Never Again, 1997), un épisode de la  de la série X-Files ;
 Plus jamais (Enough, 2002), un film réalisé par Michael Apted ;
 Plus jamais (2020), une chanson de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura.